Боец e някой, който се бори за определена кауза или в бой, боесражение. Може да се отнася до:

 В бойното изкуство и военното дело
 Някой, който практикува в двубои бойно изкуство
 Войн

 В киното и телевизията
 Боецът
 Златният боец - аниме
 Шотландски боец (сериал)